Baugy kan syfta på:

 Baugy (Cher) – fransk kommun i departementet Cher
 Baugy, Oise – fransk kommun i departementet Oise
 Baugy, Saône-et-Loire – fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Baugy (Montreux) –  stadsdel i staden Montreux, Schweiz